César Rodríguez González (La Coruña, 2 de febrero de 1894-Ciudad de México, 15 de agosto de 1962) fue un periodista y político socialista y comunista español.

Biografía 
Era hijo de la dirigente socialista y comunista Virginia González Polo, y trabajó como redactor en los diarios España Nueva, Informaciones y El Socialista. 

Militó en las Juventudes Socialistas de España, donde fue vocal del Comité Nacional entre 1915 y 1919, y vicesecretario en 1920. Y también militó en el PSOE, representando al Grupo Socialista Español de Marsella (Francia) en los Congresos Extraordinarios del PSOE de 1919 y de 1920 y a la Federación de Grupos Socialistas españoles en Francia en el Congreso Extraordinario de 1921. Perteneció a la Comisión Ejecutiva del PSOE entre 1920 y 1921.

Partidario de la Tercera Internacional, participó en la fundación del Partido Comunista Obrero Español en abril de 1921, representándolo en el III Congreso de la Internacional Comunista celebrado en Moscú en junio de 1921. En 1922 participa en la fundación del Partido Comunista de España, en cuyo II Congreso, celebrado el 8 de julio de 1923, fue elegido como secretario general, sucediendo a Antonio García Quejido. En diciembre de ese año ingresó en la Prisión Celular de Madrid hasta 1925, por la publicación de un artículo considerado injurioso hacia el Ejército.

Tras su salida de la cárcel, abandona el PCE y retorna al PSOE, figurando como redactor del diario El Socialista.

Ingresó en la masonería en 1933. Fue redactor del diario Informaciones desde diciembre de 1933, y en 1936 ingresó en la Asociación de la Prensa de Madrid.

Durante la Guerra Civil Española, formó parte del Comité Directivo del Banco de Crédito Local de Valencia. Al terminar la guerra se exilió en México, donde murió en 1962. Allí trabajó como periodista, además de ser consejero en la Financiera Industrial y Agrícola SA (FIASA).

Enlaces externos 
 Reseña biográfica en el sitio web de la Fundación Pablo Iglesias.

Políticos del Partido Socialista Obrero Español
Políticos del Partido Comunista Obrero Español
Políticos del Partido Comunista de España
Secretarios generales de partidos comunistas
Marxistas de España
Comunistas de España
Exiliados del franquismo en México
Políticos de España de ámbito estatal
Políticos de España del siglo XX
Miembros de la Asociación de la Prensa de Madrid
Periodistas de España del siglo XX
Nacidos en La Coruña
Fallecidos en Ciudad de México